Parafie pod wezwaniem św. Tomasza

 Parafia św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
 Parafia św. Tomasza Apostoła w Tomaszgrodzie
 Parafia św. Tomasza Apostoła w Warszawie

Zobacz też 
 kościół św. Tomasza

!
Tomazsz, św.